9. izlučni turnir za svjetski kup u hokeju na travi za žene se održao od 1. do 12. kolovoza 1997.

Mjesto održavanja 
Održao se u Zimbabveu, u Harareu, na stadionu Magambi.

Natjecateljski sustav 
Sudjelovalo je dvanaest djevojčadi koje se bilo podijelilo ždrijebom u dvije skupine po šest sastava. 

Najboljih pet djevojčadi je izborilo pravo sudjelovanja na svjetskom kupu 1998. u Utrechtu u Nizozemskoj, zajedno sa šest preostalih sastava koje su to pravo već izborile: Argentinom, Njemačkom,  Južnom Korejom, SAD-om, olimpijskim pobjednicama Australijom i domaćinkama Nizozemskom.

Natjecateljski sustav 
Igralo se po jednostrukom ligaškom sustavu. Za pobjedu se dobivalo 3 boda, za neriješeno 1 bod, a za poraz nijedan bod. 

Nakon ligaškog dijela, igralo se za poredak. Doigravalo se unakrižno. Prve i druge na ljestvici iz obiju skupina za poredak od 1. do 4. mjesta, treće i četvrte iz obiju skupina za poredak od 5. do 8. mjesta, a a pete i šeste na ljestvici iz obiju skupina poredak od 9. i 12. mjesta.

Sudionice

Sastavi

Kanada 
 Dana Anderson, Sue Armstrong, Nicole Colaco, Lisa Faust, Sarah Forbes (vratarka), Aoibhinn Grimes, Chris Hunter, Laurelee Kopeck, Amy MacFarlane, Karen MacNeill, Veronica Planella, Gillian Sewell, Carla Somerville, Sue Tingley, Krista Thompson (vratarka), Candy Thomson. Trenerica: Dru Marshall.

Indija 
  Tingonleima Chanu (vratarka), Helen Mary (vratarka), Sandeep Khaur, Shashi Bala (kapetanica), Maristella Tirkey, Mukta Xalco, Sita Gussain, Sumrai Tete, Sunita Dalal, Nidhi Khullar, Manjinder Kaur, Pritam Thakran, Kamala Dalal, Suraj Lata Devi, Jyoti Sunita Kullu, Ferdina Ekka. Trener: Balbir Singh.

Rezultati prvog dijela natjecanja

Skupina "A" 

 

 

 

 

Poredak nakon prvog dijela natjecanja:

Skupina "B" 

Poredak nakon prvog dijela natjecanja:

Rezultati drugog dijela natjecanja

Doigravanja za poredak 
za poredak od 9. do 12. mjesta

za poredak od 5. do 8. mjesta

za poredak od 1. do 4. mjesta

Za konačni poredak 
za 11. mjesto

za 9. mjesto

za 7. mjesto

za 5. mjesto

Engleska je pobijedila nakon raspucavanja.

za 3. mjesto

Škotska je pobijedila nakon raspucavanja.

za 1. mjesto

JAR je pobijedila nakon raspucavanja.

Završni poredak 

JAR, Novi Zeland, Škotska, Indija, Engleska i Kina su osigurale sudjelovanje na SP-u 1998. u Nizozemskoj.

Vidi još 
izlučni turnir 1997. za svjetski kup u hokeju na travi

Izvori 
 Field Hockey Canada
 fihockey 

izlučni turnir, 1997.
1997.